Смыр — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Смыр, Виталий Кязимович (род. 1964) — бывший член Правительства Республики Абхазия.
 Смыр, Владимир Вахайдович (1933—2013) — абхазский учёный, доктор медицинских наук, профессор.